Zerbino – piccolo tappeto posizionato immediatamente fuori o dentro l'ingresso di un edificio
Zerbino – personaggio dell'Orlando Furioso
Paolo Zerbino – politico e prefetto italiano